Никола́й Па́влович Гу́сев:

 Гусев, Николай Павлович (1917—1989) — полковник государственной безопасности, министр ГБ Карело-Финской ССР, начальник Краснознамённого института КГБ.
 Гусев, Николай Павлович (1910—1985) — советский хозяйственный деятель.